Toponímia:
 Los Plans: pla (geografia)|pla del municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Los Plans: pla del municipi d'Aitona (Segrià)
 Los Plans: pla del municipi d'Almatret (Segrià)
 Los Plans: indret del municipi d'Amposta (Montsià)
 Los Plans: pla entre els municipis d'Aspa (Segrià) i de Castelldans (Garrigues)
 Los Plans: pla del municipi de Caseres (Terra Alta)		
 Los Plans: pla entre els municipis d'Els Alamús (Segrià) i de Torregrossa (Pla d'Urgell)
 Los Plans: pla del municipi d'Els Plans de Sió (Segarra)	
 Los Plans: pla del municipi de Garcia (Ribera d'Ebre)		
 Los Plans: pla del municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Los Plans: pla del municipi de Granyena de Segarra (Segarra)
 Los Plans: pla entre els municipis de Guissona i de Torrefeta i Florejacs (Segarra)	
 Los Plans: pla del municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Los Plans: pla del municipi de la Fatarella (Terra Alta)		
 Los Plans: pla del municipi de la Figuera (Priorat)		
 Los Plans: pla del municipi de la Granja d'Escarp (Segrià)		
 Los Plans: pla entre els municipis de la Torre de l'Espanyol i de Vinebre (Ribera d'Ebre)	
 Los Plans: pla entre els municipis de l'Albi i d'El Vilosell (Garrigues)	
 Los Plans: pla del municipi de Massoteres (Segarra)	
 Los Plans: pla entre els municipis de Montoliu de Segarra i de Montornès de Segarra (Segarra)			
 Los Plans: pla del municipi de Preixens (Noguera)
 Los Plans: pla del municipi de Puiggròs (Garrigues)
 Los Plans: pla del municipi de Sarroca de Lleida (Segrià)
 Los Plans: pla del municipi de Sort (Pallars Sobirà)
 Los Plans: pla del municipi de Torrebesses (Segrià)
 Los Plans: indret del municipi de Torregrossa (Pla d'Urgell)
 Los Plans: pla del municipi de Torregrossa (Pla d'Urgell)
 Los Plans: pla del municipi de Torres de Segre (Segrià)
 Los Plans: pla del municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Los Plans: pla del municipi d'Ulldecona (Montsià)
 Los Plans: pla del municipi de Verdú (Urgell)	
 Los Plans: pla del municipi de Vilalba dels Arcs (Terra Alta)	
 Los Plans: pla del municipi de Vilanova de Meià (Noguera)